Dominic Inglot e Franko Škugor erano i detentori del titolo, ma Škugor ha preso parte al concomitante torneo di Barcellona. Inglot ha fatto coppia con Rohan Bopanna, perdendo nei quarti di finale contro Andre Begemann e Ernests Gulbis.

In finale Ken Skupski e Neal Skupski hanno sconfitto Marcus Daniell e Wesley Koolhof con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Dominic Inglot (quarti di finale)
  Santiago González /  Matwé Middelkoop (primo turno)

 Ken Skupski /  Neal Skupski (campioni)
 Robin Haase /  Frederik Nielsen (quarti di finale)

Riserve 

  Andre Begemann /  Ernests Gulbis (semifinale)

 Thomas Fabbiano /  John Millman (primo turno)

Wildcard 

  Gábor Borsos /  Péter Nagy (primo turno)

 Máté Valkusz /  Nenad Zimonjić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Open 2019